Капелла — зоря в сузір'ї Візничого.
 Капелла — гора гірського хребта Стар в Папуа Новій Гвінеї.

Прізвище 

 Марціан Капелла — римський письменник першої половини V століття.
 Галеаццо-Флавіо Капелла (Capra, частіше Capella; 1487—1537) — італійський письменник.

Див. також 
 Капела